Ниже перечислена статистика выступлений Андре Агасси.

Рекорды 
 Золотой Карьерный Шлем
 Карьерный Большой Шлем
 21 сыгранный US Open
 4 победы на Australian Open
 26 подряд выигранных матча на Australian Open
 процент выигранных геймов на Australian Open : 71,6 % (121/48) (2003)
 127 выигранных матча на харде на Турнирах Большого Шлема за карьеру (1988—2006)
 9264 сыгранных гейма на Турнирах Большого Шлема за карьеру (1986—2006)
 988 сыгранных сета на Турнирах Большого Шлема за карьеру (1986—2006)
 13 раз принимал участие на Итоговом турнире года
 13 турниров серии Мастерс на харде
 6 титулов на турнире в Майами
 46 титулов на харде
 самый возрастной обладатель титула «первая ракетка мира» — в возрасте 33 лет 4 месяцев

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

История выступлений в центральных турнирах в одиночном разряде

Финалы турниров Большого Шлема

Финалы турниров Большого Шлема в одиночном разряде (15)

Победы (8)

Поражения (7)

Финалы итогового турнира серии Masters

Финалы итогового турнира серии Masters в одиночном разряде (4)

Победы (1)

Поражения (3)

Финалы турниров ATP (94)

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (90)

Победы (60)

Поражения (30)

Финалы турниров ATP в парном разряде (4)

Победы (1)

Поражения (3)

Выступления в командных турнирах

Финалы командных турниров (3)

Победы (2)

Поражение (1)

Баланс личных встреч с известными теннисистами

Ссылки 
 

Агасси, Андре